Андрей Перфильев:
 Перфильев, Андрей Степанович (1932—2004) — советский учёный-геолог.
 Перфильев, Андрей Яковлевич (1765 или 1766 — 1823) — архангельский гражданский губернатор.